Перлз — фамилия. Известные носители:
 Перлз, Лаура (1905—1990) — психолог немецкого происхождения.
 Перлз, Фредерик (также известен как Фриц Перлз; 1893—1970) — немецкий врач-психиатр, психотерапевт еврейского происхождения.